Padang Bindu (Semidang Aji), een plaats in Indonesië
Padang Bindu (Benakat), een plaats in Indonesië
Padang Bindu (Kisam Tinggi), een plaats in Indonesië
Padang Bindu (Pasma Air Keruh), een plaats in Indonesië
Padang Bindu (Kikim Selatan), een plaats in Indonesië
Padang Bindu (Kedurang Ilir), een plaats in Indonesië
Padang Bindu (Buay Runjung), een plaats in Indonesië
Padang Bindu (Mulak Ulu), een plaats in Indonesië
Padang Bindu (Tanjung Agung), een plaats in Indonesië
Padang Bindu (Pendopo), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing